

Населені пункти та їхні частини
 Лютиня — село в гміні Льондек-Здруй Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лютиня — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лютиня — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Лютиня — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки